Marçay kan syfta på:
 Marçay, Indre-et-Loire
 Marçay, Vienne